Buenavista del Norte är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Buenavista del Norte ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Teneriffa.

Terrängen runt Buenavista del Norte är varierad. Havet är nära Buenavista del Norte åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Buenavista del Norte. Runt Buenavista del Norte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Icod de los Vinos,  km öster om Buenavista del Norte. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna